Französische Gemeinschaft steht für:

 die Nachfolgerin der das frühere französische Kolonialreich umfassenden Organisation der Union Française von 1958 bis 1960, siehe Communauté française
 die Französische Gemeinschaft Belgiens